Servante har flere betydninger:

Servante (magi) – tryllekunstners pose, fastgjort til stol eller bord, til ting der skal forsvinde.
 Servante (møbel) – skabsmøbel med bordplade i marmor.